Барио де Сан Исидро има више значења:

 Барио де Сан Исидро (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Барио де Сан Исидро (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де Сан Исидро (Сан Матео Тлапилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику